Niemcy:
 Rehling – dzielnica gminy Rehling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Rehling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Osoby:
 Luise Rehling – niemiecka polityk

Zobacz też:
 reling